Villaveta puede referirse a:
La localidad burgalesa de Villaveta; o
La localidad navarra de Villaveta.